Андрей Катаев:
 Катаев, Андрей Львович (род. 1955) — российский учёный, доктор физико-математических наук.
 Катаев, Андрей Николаевич (известен как Андрей Колмогоров; 1903—1987) — советский математик, двоюродный брат Ивана Катаева.